Moniliformidae är en familj av hakmaskar. Moniliformidae ingår i ordningen Moniliformida, klassen Archiacanthocephala, fylumet hakmaskar och riket djur. I familjen Moniliformidae finns 17 arter.

Moniliformidae är enda familjen i ordningen Moniliformida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Moniliformidae